Quax ist der Name von:

 Dick Quax (1948–2018), neuseeländischer Leichtathlet
 Kees Quax (1905–1973), niederländischer Fußballtorhüter
 einer Pelikandame, die durch ihren ungewöhnlichen Vogelzug mit Störchen von europäischen Ornithologen beobachtet wurde, siehe Quax (Pelikan)

Quax ist die Titelfigur in den Filmen:

 Quax, der Bruchpilot
 Quax in Afrika

Sonstiges:

 Der fleißige Quax und der faule Quix, Gedicht von Rudolf Baumbach

 Quax – Verein zur Förderung von historischem Fluggerät

 Qu-Ax, deutscher Hersteller von Einrädern, siehe Einrad